Invasione di Grenada – episodio della guerra anglo-francese avvenuto tra il 2 e il 4 luglio 1779.
Invasione di Grenada o Operazione Urgent Fury – operazione condotta dalle forze degli Stati Uniti d'America a Grenada tra il 25 ottobre e il 15 dicembre 1983.